Daub ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Daub, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University
 Britta Daub (* 1999), deutsche Basketballspielerin
 Carl Daub (1765–1836), deutscher Theologe
 Claus-Heinrich Daub (* 1969), deutscher Soziologe
 Ellen Daub (1900–1965), deutsche Schauspielerin
 Eugen Daub (* 1939), deutscher Maler
 Ewald Daub (1889–1946), deutscher Kameramann
 Georg Heinrich Daub (1880–1941), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Daub (1928–1993), deutscher Politiker (FDP)
 Gerti Daub (* 1937), deutsches Fotomodell
 Hal Daub (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Helga Daub (* 1942), deutsche Politikerin (FDP)
 Jakob Hermann Daub (1805–1847), deutscher Theologe und Autor christlicher Erbauungsliteratur
 Michael Daub (* 1973), deutscher Radiomoderator
 Phil Daub (* 1967), deutscher Synchronsprecher
 Philipp Daub (1896–1976), deutscher Politiker
 Sigrid Daub (Pseudonym für Sigrid Loebe; * 1927), deutsche Religionspädagogin und Übersetzerin
 Susanne Daub (* 1964), deutsche Latinistin

Daub ist ein Ortsname
 Dub (Starý Jičín) (Daub), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín, Tschechien

DAUB ist Abkürzung für
 Deutscher Ausschuß für unterirdisches Bauen

Siehe auch:
 Taub